Miguel Rojas es el nombre por el que se conoce tanto a...
 Miguel Abraham Rojas (1862-1949) político y médico peruano
 Miguel Rojas Mix (1934) escritor e historiador chileno
 Miguel Limón Rojas, (1943) político mexicano
 Miguel Ángel Rojas, (1946) fotógrafo colombiano
 Miguel Rojas Jiménez (1952) escritor costarricense
 José Miguel Rojas (1959), pintor costarricense
 Miguel Rojas Lasso (1977) futbolista colombiano 
 Miguel Rojas (1989) beisbolista venezolano